Влади́мир Христиа́нович Дава́тц, (родился 6 июня 1883 г., Владимир — 7 ноября 1944 г., Сиеницы Королевство Югославия) — приват-доцент Харьковского университета. Участник Белого движения, галлиполиец. Публицист и общественный деятель русской эмиграции.

Биография

Семья 
Происходил из старинного швейцарского баронского рода. Возможно, ветви баронов Врангелей и, возможно, был дальним родственником генерала П. Н. Врангеля.

Деятельность до начала военной службы 
Математик, журналист. Окончил физико-математический факультет Харьковского университета. В 1906 г. редактор газеты «Волжанин» в городе Вольске Саратовской губернии. Был арестован, предположительно за какую-то леволиберальную публикацию. В тюрьме близко сталкивается с революционерами и разочаровывается в их нравственных качествах. С 1914 года приват-доцент математики Харьковского университета, затем — профессор математики Харьковских Высших женских курсов и Харьковского коммерческого института. После Февральской революции на состоявшемся в городе 16 апреля 1917 года общем собрании преподавателей вузов был избран членом бюро созданного Академического союза. В течение 1917—1919 гг. был активным и авторитетным членом Партии народной свободы, избирался в её руководящие органы, писал статьи для партийных изданий. Во время Гражданской войны главный редактор газеты «Новая Россия» в Харькове в 1919 году, гласный Харьковской городской думы и член городской управы.

Служба в Белой армии 

В ноябре 1919 года поступил добровольцем в Вооружённые силы Юга России (ВСЮР). Зачислен вольноопределяющимся в команду тяжелого бронепоезда «На Москву». За боевые отличия произведён в младшие фейерверкеры. Описал этот период своей жизни в дневниковых записях «На Москву» (первое издание — Париж, 1921). Попав с Армией Врангеля в Крым, проходит службу на бронепоезде «Грозный», который в этот период не участвует в боях находясь в ремонте. Воспользовавшись передышкой Владимир Христианович занимается общественной деятельностью, сотрудничает в газетах «Юг России», «Таврический голос», и так вплоть до эвакуации из Крыма.

В эмиграции 

В составе 2-й батареи 6-го бронепоездного дивизиона попадает в Галлиполи. Ведёт там общественную и преподавательскую работу. Сближается с генералом А. П. Кутеповым и командованием 1-го Армейского корпуса. Становится одним из основателей Общества Галлиполийцев, читает лекции по математике. В 1921 году произведён в чин подпоручика. Тогда же выразил желание пройти курс в действовавшей в Галлиполи артиллерийской школе, так как, не хотел быть «офицером, которого нужно прятать от смотров». Вот как описывает Владимира Христиановича в этот период известный русский писатель-эмигрант И. С. Лукаш в своей книге «Голое поле»:

Я иду с профессором Даватцем. Есть такой приват-доцент математики, что из Харькова простым солдатом пошёл на бронепоезд. Теперь он артиллерийский поручик. Даватц в мешковатой рубахе, худой, с узким породистым лицом, с седеющей, стриженой головой. Простые офицеры над ним добродушно подсмеиваются: «Дёрнул раз шнур у боевой пушки — и погиб, помешался от любви к армии». Даватц — тихий фанатик. Это — жрец армии, и его армейская служба — не служба, а какая-то тихая литургия. Он сам рассказывал, как болела раз у него голова. Нестерпимо болела в тот день, когда в лагерь приехал генерал Врангель. День был глухой и серый. Высокий, тощий, как жердь, Врангель шёл с мола, и вдруг прорвалось солнце, засветив солнечным золотом пыль.

— Я посмотрел на главнокомандующего, и у меня, знаете, головной боли как не бывало…

Профессор снимает очки, и вижу я его глаза, голубые, чистые, влажные, точно в прозрачной и лёгкой поволоке слез. Мы идем, разговаривая вполголоса.

— Меня фанатиком называют, энтузиастом. А я говорю, что у меня, как у всех, никакого энтузиазма нет.

В галлиполийской среде Владимир Христианович получил доброжелательно-шутливое прозвище «Корнет», вероятно, благодаря своему «энтузиазму» и «фанатизму», а, проще говоря, восторженности, свойственной юным корнетам. Об этом написал капитан-дроздовец Орлов в неопубликованных воспоминаниях.

После окончания «галлиполийского сидения» вместе с штабом 1-го армейского корпуса попадает сначала в Болгарию, а затем в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Продолжает вести военно-общественную работу. Секретарь Общества Галлиполийцев, редактор издававшейся М. А. Сувориным в Белграде газеты «Новое Время» (до закрытия в 1930 г), В этот период выходит его совместная с Н. Н. Львовым небольшая работа «Русская Армия на чужбине» (1923 г.). В сборнике Трёхлетия Общества Галлиполийцев (Белград 1924 г.) публикует свой галлиполийский дневник, который можно рассматривать как продолжение ранее вышедшей книги «На Москву». Одновременно В. Х. Даватц входит в окружение барона П. Н. Врангеля, принимает участие в инспекционных поездках командующего по местам дислокации эмигрантских частей Русской армии в Югославии. Используя богатый архив П. Н. Врангеля, подготавливает работу «Годы. Очерки пятилетней борьбы», опубликованную в Белграде в 1926 году. После смерти Врангеля участвует в организации церемении по перезахоронению тела Главнокомандующего в Русской церкви в Белграде. Получает известность как публицист, идеолог и историк Белого движения, знакомится с И. А. Ильиным, на работу которого «О сопротивлении злу силою» пишет рецензию. Входит в число авторов памятного сборника «Генерал Кутепов: сборник статей» (Париж, 1934 год). Как профессор математики сотрудничает с Русским научным институтом в Белграде.

Даватц и масонство 

Встречаются утверждения, что В. Х. Даватц имел непосредственное отношение к масонству. Первоисточником таких сведений можно считать видного эмигрантского деятеля Сергея Николаевича Палеолога, известного своими крайне правыми взглядами и верой во всевозможные заговоры, среди которых масонскому отводилось, разумеется, почётное место. Вот что он писал в письме к баронессе М. Д. Врангель по поводу закрытия в 1930 г. Белградской газеты «Новое Время»:

Вы, конечно, уже знаете о преждевременной и напрасной кончине «Нового Времени». Белградская молва уверяет, что эту газету угробили единодушными усилиями гг. Даватц и Рыбинский.

По сведениям Палеолога, Даватц достиг столь высокого положения среди масонства, «что ему неудобно было в этом качестве продолжать работать в „Новом Времени“, а для того, чтобы отличиться перед масонами, он его и угробил».
Высказывание Палеолога, основанное на слухах и сплетнях, ходивших в среде ультраправой эмиграции Белграда, было повторено ещё двумя исследователями масонства, Николем Филипповичем Степановым (псевдоним Н. Свитков) в книге «Масонство в русской эмиграции к 1 января 1932 года» Париж 1932 г., а у Степанова его переписал Платонов О. А. «Тайная история масонства» 1731—1996. Москва: «Родник», 1996.
Никаких документальных подтверждений участия В. Х. Даватца в деятельности масонских лож в этих источниках не приводится и все подобные утверждения остаются исключительно на совести их авторов. Частное мнение С. Н. Палеолога можно рассматривать, как бездоказательную и эмоциональную оценку деятельности В. Х. Даватца на посту редактора газеты «Новое Время».

Вторая мировая война 
После начала Второй мировой войны, В. Х. Даватц вступает в Русский Корпус. О не простом решении уже не молодого профессора оставил свои воспоминания полковник Л. М. Михеев:

Владимир Христианович Даватц, старый боец Белого движения, вступивший в Русский Корпус после длительной борьбы с самим собой, так объяснил мне своё поступление в корпус: «Вы, вероятно, удивляетесь? — Что же делать, если сейчас Белая борьба ведётся только в Русском Корпусе, и если наши бывшие союзники пошли вместе с большевиками?»

Корпусник Н. Зеневич, служивший в одной роте с В.Х Даватцем вспоминал:

Трудно представить себе лучший пример бескорыстного и любовного служения нашей идее, нежели дал этот поэт и писатель. В преклонном возрасте, чуждый военной жизни, он бросил мирную и довольную жизнь и вступил в ряды нашего Корпуса — рядовым. Добросовестно переносил все тяготы боёв и походов, и решительно отказывался от каких бы то ни было «привилегированных» должностей будь то в штабе, канцелярии или в складе. Тяжело было старику, но дух сознания необходимости жертвы, подвига и долга никогда не покидал его…

В частях Русского Корпуса Владимир Христианович сначала проходил службу рядовым в 7-й роте 1-го полка, затем (с мая 1942 г. по ноябрь 1944 г.) во 2-й роте 3-го полка на бункерах по охране железной дороги проходящей в долине реки Ибр. В этот период Даватц публикует статьи и стихи в газетах выходивших на территориях подконтрольных нацистской Германии европейских стран, в которых выражает свою неизменную антибольшевистскую позицию. После переформирования 3-го полка, в первых числах ноября 1944 г., Владимир Христианович в чине обер-ефрейтора в Запасном батальоне под командованием генерал-майора А. Н. Черепова. Батальон выступает в тяжелейший «Боснийский поход» оказавшийся последним в жизни Даватца.

Гибель 
Обер-ефрейтор Русского Корпуса Владимир Христианович Даватц погиб 7 ноября 1944 года под местечком Сиеницы в Югославии в результате бомбардировки с воздуха позиций батальона генерала Черепова, в котором он служил. Тело Даватца было извлечено из-под обломков здания после окончания авианалёта вместе с телами других чинов батальона и погибших местных жителей.

Поэтическое творчество 

Как поэт Владимир Христианович Даватц сегодня практически неизвестен. Однако он писал стихи, находившие отклик у современников и единомышленников.

Примечания

Ссылки и источники 
 Стихотворения В. Х. Даватца
 Дневник «На Москву» Летопись Белого движения
 Дневник «Галлиполи» Летопись Белого движения
 «Один из беженцев (Генерал Кутепов)»
 «Сопротивление злу» по поводу работы И. Ильина
 И. Б. Иванов «Светлой памяти профессора Даватца»
 HIA (Архив Гуверовского института). Maria Vrangel Collection
 «Тлетворный дух» «Новое время» Белград 1926 г.
 «В чем мы сильны» статья в журнале «Часовой» за 1938 г.
 Перенесение праха генерала Врангеля в Белграде 6 октября 1929 года. Изд. Комитета по увековечиванию памяти Главнокомадующего Русской Армией генерала барона П. Н. Врангеля. Белград 1929 г.
 С. В. Волков, П. Н. Стрелянов (Калабухов). «Чины Русского корпуса» биографический справочник в фотографиях Москва 2009 г.
 Российское зарубежье во Франции, 1919—2000. Биографический словарь в 3-х томах М., Наука, 2008

Библиография 
 К вопросу о постройке народного дома в г. Вольске: (С прил. проекта устава «Общества Вольского народного дома императора Александра II-го», сост. при ближайшем участии прис. пов. В. В. Жданова; В. Х. Даватц, прив.-доц. Имп. Харьк. ун-та. — Вольск: Электро-тип. И. А. Гусева, 1915.
 Даватц В. Х, На Москву — Париж 1921
 Даватц В. Х., Львов Н. Н. Русская армия на чужбине — Белград 1923
 Русские в Галлиполи, 1920—1921 : сборник статей, посвящённый пребыванию 1-го армейского корпуса Русской армии в Галлиполи — Берлин 1923
 Вестник Главного Правления Общества Галлиполийцев. (1921—1924)" — Белград 1924
 Даватц В. Х. Годы: Очерки пятилетней борьбы — Белград 1926
 Даватц В. Х. Первое разочарование. Новое время. 1926, 25 июля (№ 1569), с.2. Аннотация к этой статье: «1906 г. Редактирование газеты „Волжанин“ в г. Вольске Саратовской губ. Арест и содержание в тюрьме. Арестанты-революционеры, разочарование в их нравственных качествах».
 О сопротивлении злу. (Открытое письмо В. Х. Даватцу). // Новое время. — Белград, 1926. — № 1663. — 12 нояб. — с. 2 — 3; № 1644. — 13 нояб. — C. 2 — 3; № 1665. — 14 нояб. — C. 2 — 3.
 Даватц В. Х. Бен-Хур. Новое время. Белград. 1927 г. 7 янв.
 Даватц В. Х. Правда о Струве. Опыт одной биографии — Белград. 1934
 Генерал Кутепов: сборник статей — Париж 1934
 Даватц В. Х. Русская школа и наука. Часовой. 1939. 5. VI. № 236—237
 Спекторский Е. В., Даватц В. Х. Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом, 1920—1930 гг. Белград, Русский научный институт.
 Davatts. Fünf Sturmjahre mit General Wrangel. Berlin: Verlag für Kulturpolitik, 1927. (Перевод книги «Годы»).
 Вестник РОВС, № 10-11, 2005, Иванов И. Б. Светлой памяти профессора В. Х. Даватца

Научно-математические труды 
 Даватц В. Х. К вопросу об определении абсолюта плоскости. Труды IV съезда р. ак. орг. 1929, II.
 Даватц В. Х. Об одном свойстве окружностей. Записки Русского Научного Института в Белграде. II, 1930.
 Даватц В. Х. К вопросу об огибающих семейств плоских кривых, зависящих от одного параметра. Записки Русского Научного Института в Белграде. 1931, Выпуск 4, стр. 1-31.
 Даватц В. Х. К вопросу об теории совершенных чисел. Оттиск: ЗРНИБ, Вып. 8. Белград (1933), стр. 22. Изд. Русский Научный Институт
 Даватц В. Х. Несколько проблем, касающихся теории вероятностей". Записки Русского Научного Института в Белграде, 1937, Вып. 12, стр. 1-12.
 Sur le lieu géométrique des points multiples d’une famille de courbes planes. — Bulletin de l’Academie Royale de Belgique, 1931, Classe de Sciences, 5-e série, t. XVII, № 2, pp 179—183.
 Über die Zerteilung der Ebene durch ein einfaches Polygon. — Publications Mathématiques de l’Université de Belgrade, Tome VI—VII, 1938, pp 219—239.
 Beiträge zum axiomatischen Aufbau der Geometrie — Bulletin de l’Académie Royale Serbe. A. Sciences Mathématiques et Physiques, № 6. Belgrade, 1939, pp. 157—190.

Математики XX века
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Члены Русского общевоинского союза
Галлиполийцы
Математики Российской империи
Журналисты России
Преподаватели Харьковского университета
Выпускники Харьковского университета
Гласные Харьковской городской думы
Мемуаристы русского зарубежья
Чины Русского корпуса
Погибшие при бомбардировке